Самосский (; ) — происхождением с греческого острова Самос.

 Аристарх Самосский (ок. 310 — ок. 230 до н. э.) — древнегреческий астроном, математик и философ.
 Аристилл Самосский (конец IV — начало III вв. до н. э) — древнегреческий астроном.
 Асклепиад Самосский (конец IV — начало III вв. до н. э.) — древнегреческий поэт.
 Дурид Самосский (ок. 350 — ок. 281) — греческий историк.
 Конон Самосский (ок. 280 — ок. 220 до н. э.) — древнегреческий астроном и математик.
 Линкей Самосский (IV—III века до н. э.) — греческий комедиограф и историк.
 Меандрий Самосский (VI век до н. э.) — секретарь Поликрата, после убийства которого стал тираном; был изгнан Силосонтом.
 Мелисс Самосский (ок. 485 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий философ.
 Неокл Самосский (IV век до н. э.) — клерух и учитель, отец Эпикура.
 Пифагор Самосский (570—490 до н. э.) — древнегреческий философ, математик и мистик.
 Поликрат Самосский (ум. 522) — тиран островного города Самос, правил ок. 538/535 — 522 до н. э.
  (Ῥοῖκος; VI век до н. э.) — архитектор и скульптор, отец Феодора.
  (VI век до н. э.) — правитель, младший брат Поликрата.
  (VI век до н. э.) — аристократ и политический деятель времён завоевания острова Дарием и персами.
 Феодор Самосский (Младший; Θεόδωρος; VI век до н. э.) — архитектор и скульптор, сын Ройкоса.
 Херил Самосский (Хойрил; умер ок. 400 г. до н. э.) — древнегреческий эпический поэт-трагик.

См. также 
 Аристарх Самосский (аэропорт)
  (1894)
 Самосская экспедиция (ок. 525/524 до н. э.) | Самосская война (440—439 до н. э.)
 Самосское княжество (1832—1912)
 Самос (значения)

Примечания